A Mecânica Popular foi uma revista brasileira, filiada da revista americana Popular Mechanics, editada pela FC Editora.

Revistas extintas do Brasil
Revistas de automobilismo